Синдром эмоционального выгорания () — понятие, введённое в психологию американским психиатром  в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением. Может влечь за собой личностные изменения в сфере общения с людьми (вплоть до развития глубоких когнитивных искажений).

Сам термин «синдром выгорания» был введён К. Маслач в соответствии с трёхкомпонентной моделью «выгорания». «Выгорание» определялось как синдром и включало три компонента: эмоциональное истощение, деперсонализация («обезличивание» человека), а также редукцию личных достижений — умаление собственного достоинства.

.

Классификация по МКБ

Классификация по МКБ-10 
 Класс: Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения
 Блок: Обращение в учреждения здравоохранения в связи с другими обстоятельствами
 Код: Z73.0
 Название: Переутомление

Классификация по МКБ-11 

 Класс: Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения
 Подкласс: Факторы, влияющие на состояние здоровья
 Блок: Проблемы, связанные с занятостью или безработицей
 Код: QD85
 Название: Переутомление

Клиника 
Проявляется нарастающим безразличием к своим обязанностям и происходящему на работе, дегуманизацией в форме негативизма по отношению как к клиентам (пациентам), так и к коллегам (сотрудникам), ощущением собственной профессиональной несостоятельности, неудовлетворенности работой, в явлениях деперсонализации, а в конечном итоге в резком ухудшении качества жизни.

Факторы развития 
Развитию этого состояния способствует необходимость работы в однообразном или напряжённом ритме, с эмоциональной нагрузкой при взаимодействии с трудным контингентом. Способствует этому и отсутствие должного вознаграждения (не только материального, но и психологического) за выполненную работу, что заставляет человека думать, что его работа не имеет ценности.

Фрейденбергер указывал, что такое состояние развивается у людей, склонных к сочувствию, идеалистическому отношению к работе, вместе с тем неустойчивых, склонных к мечтаниям, одержимых навязчивыми идеями. При этом синдром эмоционального выгорания может представлять собой механизм психологической защиты в форме частичного, либо полного исключения эмоций в ответ на травмирующие воздействия.

Отдельного изучения требует фактор влияния злоупотребления алкоголем на динамику развития синдрома эмоционального выгорания.

Встречается нередко и у лиц, работа которых связана с тесным контактом с людьми — у врачей, психологов, педагогов, людей, чья профессия относится к «помогающему» типу профессий, работников социальных служб, операторов, работающих в сфере «человек-машина», менеджеров, руководителей и т. д.

По наблюдениям психотерапевтов, эмоциональному выгоранию особенно подвержены интроверты. Людям с таким психотипом рекомендуется тщательно дозировать уровень общения, избегать излишнего воздействия текущих новостей и принимать другие меры, ограничивающие нагрузку на эмоциональную сферу.
Гендерные факторы
Немецкий психолог Урсула Нубер считает, что женщины сталкиваются с эмоциональным выгоранием чаще мужчин. Одна из основных причин этого явления заключается в стрессовой нагрузке женщин, которая для работающих женщин значительно выше стрессовой нагрузки мужчин

Проявления синдрома «выгорания» 
Синдром выгорания может проявляться очень многообразно, это зависит во многом от личностных характеристик и факторов среды, в которых находится человек. В работе M. Burisch указаны наиболее встречающиеся проявления синдрома выгорания. В следующей таблице расположены признаки возникновения синдрома и описание к ним. Также важно понимать, что некоторые симптомы могут взаимно исключать друг друга. Проявления синдрома индивидуальны и не каждый человек проходит все ниже указанные стадии, хронология симптоматики не является обязательной, она также очень индивидуальна.

Основные теоретические подходы

Трехфакторная модель «выгорания» К. Маслач и С. Джексон. 

Это наиболее распространенная «модель синдрома выгорания». В ней синдром выгорания рассмотрен как трехмерный конструкт.

 Эмоциональное истощение. Данное состояние вызвано утомлением, как физическим, так и эмоциональным, вследствие истощения ресурсов организма, постоянного нахождения в стрессовых ситуациях в процессе трудовой деятельности и взаимодействия с людьми. Человек не находит ресурсов и сил для восстановления собственного состояния до того, которое позволило бы эффективно работать без вреда собственному здоровью.
 Деперсонализация. Проявляется в циничности поведения, бездушности к окружающим, предмету собственного труда, деформации отношений с окружающими. Деперсонализация сегодня заменяется на сходное понятие «цинизм». Также может быть проявлением как сильной зависимости от окружающих, так и проявлением негативизма к реципиентам.
 Редукция личных достижений. Проявляется в негативной оценке собственных профессиональных успехов и достижений, приуменьшении собственного достоинства, ограничении собственных возможностей.

Модель Б. Перлмана и Е. Хартмана 
Е. Перлман и Б. Хартман предложили модель, которая рассматривает выгорание в аспекте профессиональных стрессов.

Три измерения выгорания отражают три основные симптоматические категории стресса:

 физиологическую, сфокусированную на физических симптомах (физическое истощение);
 аффективно-когнитивную, сфокусированную на установках и чувствах (эмоциональное истощение, деперсонализация);
 поведенческую, сфокусированную на симптоматических типах поведения (деперсонализация, сниженная рабочая продуктивность).

Модель включает четыре стадии развития стресса.

 Первая стадия отражает степень, в которой рабочая ситуация способствует стрессу. Существует два наиболее вероятных типа ситуаций, при которых возникает стресс. Первый тип ситуаций — навыки и умения субъекта труда являются недостаточными, чтобы соответствовать воспринимаемым или действительным профессиональным требованиям. Второй тип ситуаций — работа не соответствует ожиданиям, потребностям или ценностям субъекта труда. Противоречие между профессиональной компетентностью субъекта труда, его ожиданиями и требованиями со стороны рабочих ситуаций способствует возникновению стресса.
 Вторая стадия включает в себя восприятие, переживание стресса. Многие ситуации, способствующие стрессу, не приводят к тому, что люди считают себя находящимися под воздействием стресса. Движение от первой стадии ко второй зависит от субъективной оценки стресс-факторов, ресурсов личности, а также от ролевых и организационных переменных.
 Третья стадия содержит три основных класса реакций на стресс (физиологические, аффективно-когнитивные, поведенческие).
 Четвертая стадия представляет собой последствия стресса.

Выгорание как многогранное переживание хронического эмоционального стресса находится на четвертой стадии, представляя собой результат реакции на продолжительный стресс.

Диагностика 

Изучение указанного состояния проводилось американскими психологами Кристиной Маслач и Сьюзан Джексон, которые характеризовали его как эмоциональное опустошение. Изучение синдрома проводится по предложенной Маслач методике: Maslach Burnout Inventory (MBI).

На основе «MBI» был разработан опросник «MBI-GS» («Maslach Burnout Inventory-General Survey»). Данный вариант опросника позволяет оценивать выгорание как в профессиях с непосредственными интенсивными межличностными коммуникациями, так и без них.

Помимо MBI в российской психотерапевтической практике используется опросник Виктора Васильевича Бойко. Для тестирования и самотестирования специалистов разных профессий используется опросник по профессиональному выгоранию Е. П. Ильина.

Для диагностики эмоционального выгорания при работе с мигрантами используется методика «Межкультурное эмоциональное выгорание».

На основе методики К. Маслач и С. Джексон была разработана русскоязычная версия — опросник «Профессиональное выгорание», утверждения в котором оценивают чувства и переживания, связанные с выполнением профессиональной, рабочей деятельности.

В культуре 
Симптомы эмоционального выгорания («приступы равнодушия к работе и жизни») были описаны в романе «Туманность Андромеды» (1957) у персонажа Дар Ветер, которого лечили музыкой и трудотерапией.

Примечания

Литература 
 Enzmann, D., Berief, P., Engelkamp, C. et al. Burnout and coping will burnout. Development and evaluation of a burnout workshop. Berlin: Technische Univercitat Berlin, Institut fur Psychologie., 1992.
 
 Maslach, C. Burnout: A social psychological analysis. In The Burnout syndrome ed.J.W.Jones, pp. 30−53, Park Ridge, IL: London House, 1982.
 Schaufell, W.B., Enzmann, D. And Girault, N. Measurement of burnout: A review. In Professional Burnout: Recent Development in Theory and Reserch ed. W.B.Schaufell, C.Maslach and T.Marek, pp. 199−215, Washington, DC: Taylor&Francis.
На русском
 Величковская С. Б. Зависимость возникновения и развития стресса в профессиональной деятельности педагогов. Дисс. … канд. психол. наук. М.: 2005
 Величковская С. Б. Проблема развития профессионального «выгорания». Синдром «выгорания» у преподавателей иностранного языка. Статья // Психологические и педагогические проблемы развития образования. Вестник МГЛУ. — Выпуск 484. — М.: Изд-во МГЛУ. — 2004.
 Водопьянова Н. Е. Противодействие синдрому выгорания в контексте ресурсной концепции человека // Вестник СПбГУ. Серия 12. — 2009. — Вып. 2. — С.75-86.
 Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса. — СПб.: Питер, 2009. — 336 с.: ил. — (Серия «Практикум»).
 Водопьянова Н. Е Синдром выгорания: диагностика и профилактика. 2-е изд: Питер; Спб.; 2008
 Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. «Синдром выгорания» в системе «человек — человек». — В кн.: Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности./ Под ред. Никифорова Г. С., СПб., 2001. С. 276—282.
 Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. — СПб., 2005.

См. также 
 Многофакторная теория выгорания
 Профессиональный стресс
 Деперсонализация
 Усталость сострадать

Ссылки 
 Синдром эмоционального выгорания
 П.Сидоров. Синдром эмоционального выгорания — конспект врача
 Г. А. Макарова. Синдром эмоционального выгорания
 Диагностика эмоционального выгорания по В. В. Бойко
 Тест на эмоциональное выгорание (на основе опросника Маслач (MBI))
 Диагностика профессионального выгорания по Е.Ильину

Эмоции
Психопатологические синдромы
Стресс